Goldman eller Goldmann kan syfta på:

Goldmans dilemma – kallas frågan, om benägenheten att ta en drog som ska ge oövervinnlighet
Goldmans ekvation – beräkning inom elektrokemin
Goldman Glacier – glaciär i Antarktis
Goldman Sachs – amerikansk multinationell investmentbank
 Goldman (auktor) – en auktorsförkortning

Personer med efternamnet Goldman eller Goldmann
 Albert Goldman (1897–1960), amerikansk advokat och kommunist
Anita Goldman (född 1953), svensk författare och journalist 
 Bella Goldmann| (född 1966), svensk TV-journalist och programledare
 Bo Goldman (född 1932), amerikansk manusförfattare
 Daniel Goldmann (född 1968), svensk skådespelare och regissör
David P. Goldman (född 1951), amerikansk ekonom och skribent
Emma Goldman (1869–1940), rysk-kanadensisk politisk aktivist och författare
Harry Goldman (född 1954), svensk politiker (folkpartist)
Jami Goldman (född 1968), amerikansk handikappidrottare 
Janne Goldman (född 1945), svensk rockmusiker och författare
Jean-Jacques Goldman (född 1951), fransk sångare och låtskrivare
 Kjell Goldmann (född 1937), svensk statsvetare
 Lucien Goldmann (1913–1970), fransk filosof och sociolog
Marianne Goldman (född 1951), svensk dramatiker och författare
Nathanel Goldman (född 1987), svensk TV-producent och regissör
Peter Goldmann (1935-2005), tysk-svensk filmregissör och TV-producent
William Goldman (1931–2018), amerikansk romanförfattare, manusförfattare och dramatiker

Judiska efternamn